Bertran oder Bertrán ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Antonio Bertrán (1933–2008), spanischer Radrennfahrer
 Antoni Massana i Bertran (1890–1966), katalanischer Komponist, Jesuit und Pastoraltheologe
 Bernat Bertran i Sastre (spanisch: Bernardo Bertran; 1774–1815), katalanischer Komponist 
 Cyrill Bertrán (1888–1934), spanischer Ordensmann und Märtyrer
 Francesc Bonastre i Bertran (1944–2017), katalanischer Musikwissenschaftler, Musikpädagoge und Komponist
 Narcís Casanoves i Bertran (1747–1799), katalanischer Komponist, Organist und Benediktinermönch
sowie der Name von:
 Bertran de Born (vor 1140–um 1215), französischer Baron und Troubadour

Siehe auch:
 Betrán
 Bertram
 Bertrand